

Onomastica
 Ruddy – nome proprio di persona maschile

Persone
 Albert S. Ruddy – produttore cinematografico, produttore televisivo e sceneggiatore canadese
 John Ruddy – calciatore inglese
 Joseph Ruddy – pallanuotista e nuotatore statunitense